Бедьвож — река в России, протекает в Прилузском районе Республики Коми. Устье реки находится в 8 км по правому берегу реки Ваймос. Длина реки составляет 14 км.

Исток реки у посёлка Бедьвож в 15 км к юго-западу от села Ношуль. Река течёт на северо-запад, всё течение проходит по ненаселённому холмистому лесному массиву. Впадает в Ваймос в 5 км к юго-востоку от посёлка Ваймес.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Малая Северная Двина
 Водохозяйственный участок — Юг
 Код водного объекта — 03020100212103000012129

Примечания 

Реки Прилузского района
Бассейн Лузы